Bobby Digital ist der Künstlername folgender Personen:

 Robert Diggs, siehe RZA (Rapper) (* 1969), US-amerikanischer Musiker und Filmschauspieler
 Robert Dixon (Musikproduzent), jamaikanischer Dancehall-Produzent

Siehe auch:
 Digital